

Bułgaria 
 Karasz – wieś w obwodzie Wraca

Kazachstan 
 Karasz – wieś w rejonie Manggystau
 Karasz – wieś w rejonie Żarma

Rosja 
 Karasz – wieś w obwodzie jarosławskim

Rumunia, Serbia 
 Karaš – rzeka